Никола́й Ермако́в:
 Ермаков, Николай Александрович (род. 1939) — российский государственный деятель.
 Ермаков, Николай Дмитриевич (1867—1937) — русский коллекционер, художественный деятель.
 Ермаков, Николай Егорович (1924—2004) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Ермаков, Николай Спиридонович (1927—1987) — советский государственный деятель.